Boissuelh ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Boisseuil
 Boisseuilh